Charles Jay Williams (1859-1945), regista statunitense
 C.J. Williams (n. 1990), cestista statunitense